Кубок Норвегії з футболу 2015 — 110-й розіграш кубкового футбольного турніру в Норвегії. Титул захищав клуб «Молде», переможцем вдесяте став Русенборг.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|2 червня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|3 червня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|4 червня 2015

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|24 червня 2015

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|12 серпня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|13 серпня 2015

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|23 вересня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|24 вересня 2015

|}

Фінал 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|22 листопада 2015

|}

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Норвегії на soccerway 

2015
Норвегія